

Cinema 
The Killing Floor - Omicidio ai piani alti (The Killing Floor) – film del 2007 diretto da Gideon Raff

Letteratura 
Zona pericolosa (Killing Floor) – romanzo di Lee Child del 1997

Musica 
Killing Floor – gruppo musicale blues rock britannico
Killing Floor – singolo di Howlin' Wolf del 1964
 Killing Floor – traccia dell'album The Chemical Wedding di Bruce Dickinson del 1998
 Killing Floor – traccia dell'album Between the Devil & the Deep Blue Sea dei Black Stone Cherry del 2011

Videogiochi 
Killing Floor – videogioco